cultura antigua roma  puedo..
 

Las culturas antiguas
La cultura de la Edad Antigua
El arte antiguo
Especialmente el arte clásico